Disco rígido - é memória considerada como o principal meio de armazenamento de dados em massa.
Alta definição - qualquer vídeo é isso: High Definition Television (HDTV).
Catálogo Henry Draper - um catálogo astronômico usado para designar estrelas.

Desambiguações de siglas